Louis Castex peut désigner :
 Louis Castex (1868-1954), sculpteur français ;
  (1896-1968), colonel français de l'armée de l'air et écrivain spécialisé dans l'aéronautique ;
 Louis Castex (1946-), ingénieur français, dirigeant d'institutions d'enseignement.

Voir aussi